Ortmeyer ist der Familienname von:

 Benjamin Ortmeyer (* 1952), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Jake Ortmeyer (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jed Ortmeyer (* 1978), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Wilhelm Ortmeyer (1901–1972), deutscher Meteorologe

Siehe auch:
 Ortmair
 Ortmayr
 Ortmeier